Cikloheptadien se može odnositi na:

 1,3-Cikloheptadien
 1,4-Cikloheptadien

Vidi još 
 Cikloheptatrien
 Ciklohepten